Nordby Sogn henviser til flere artikler:
 Nordby Sogn (Samsø Kommune) – et sogn i Samsø Kommune og i Århus Dom-Samsø-Tunø Provsti
 Nordby Sogn (Fanø Kommune) – et sogn i Fanø Kommune og i Skads Provsti